Daltonia kan syfta på:

 Daltonia (djur) –  ett släkte av insekter
 Daltonia (växter) – ett släkte av växter